El término Critters puede referirse a:
 A la saga Critters.
 Critters, primera película de la saga Critters.

Razas extraterrestres ficticias